Митридат II може да се отнася за:
 Митридат II (Партия), цар на Партия (110 – 87 пр.н.е.)
 Митридат II (Понт), цар на Понт (302 – 366 пр.н.е.)
 Митридат II (Боспор), цар на Боспор
 Митридат II (Комагена), цар на Комагена